Con el nombre de Martín I se conoce a:

 Martín I, papa de Roma entre 649 y 655.
 Martín el Humano, rey de Aragón, Valencia, Mallorca y conde de Barcelona entre 1396 y 1410 y rey de Sicilia entre 1409 y 1410.
 Martín el Joven, rey de Sicilia entre 1390 y 1409.
 San Martín I, localidad argentina de la provincia de Formosa.